Slovo Cidlina může mít některý z těchto významů: 
 Cidlina (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Cidlina (Železnice) – část města Železnice v okrese Jičín
 Cidlina (řeka) – východočeská řeka
 cidlina (nástroj) – nástroj používaný k jemnému opracování povrchu dřeva

Externí odkazy